Wohllebe ist der Familienname folgender Personen:

 André Wohllebe (1962–2014), deutscher Kanute
 Gert Wohllebe (* 1931), deutscher Politiker (SED) und Wirtschaftsmanager

Siehe auch:
 Wohleb
 Wohlleben